Президентские выборы 1967 года в Южной Корее состоялись 3 мая. В них приняло участие 6 кандидатов, но реальными претендентами были только действующий президент Пак Чон Хи и бывший президент Юн Бо Сон. Пак одержал уверенную победу над Юн Бо Соном (51,4 % голосов против 40,9 %), предвыборная программа которого строилась главным образом на критике коррупции во власти. Но поскольку экономические успехи страны, достигнутые за время нахождения у власти Пак Чон Хи, были очевидны, победа далась ему легко.

Явка на выборы состоавила 83,6 %.

Результаты выборов 

|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top|Кандидат
!style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top|Партия
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Число поданых голосов
!style="background-color:#E9E9E9" align=right colspan=2|%
|-
|valign="top" align=left|Пак Чон Хи 
|align=left|Демократическая республиканская партия
|5 688 666
|51,4
|  
|-
|valign="top" align=left|Юн Бо Сон
|align=left|Новая демократическая партия
|4 526 541
|40,9
|  
|-
|valign="top" align=left|О Джэ Ён
|align=left|Партия объединения Кореи
|264 533
|2,4
|  
|-
|valign="top" align=left|Ким Джун Ён
|align=left|Народная партия
|248 369
|2,2
|  
|-
|valign="top" align=left|Чон Джин Хан
|align=left|партия независимости Кореи
|232 179
|2,1
|  
|-
|valign="top" align=left|Ли Се Джин
|align=left|Партия справедливости
|98 433
|0,9
|  
|-
|align=left colspan="2" style="background-color:#E9E9E9"|Всего (Явка: 83,6 %)
|align="right" style="background-color:#E9E9E9"|11 645 215
|align="right" style="background-color:#E9E9E9" colspan=2|100,0
|-
|colspan=5|Источники: Nohlen et al
|}

Примечания 

Выборы 1967 года
Президентские выборы в Республике Корея
1967 год в Республике Корея
Май 1967 года